Le terme   est un terme mathématique anglais recouvrant plusieurs notions distinctes. Parfois employé tel quel dans les textes mathématiques français, il reçoit officiellement les traductions suivantes :

 fronce, correspond à la plus simple bifurcation à deux paramètres dans la théorie des catastrophes, qui fait partie de la théorie des bifurcations. Le terme a été introduit par René Thom. La bifurcation de fronce possède dans son diagramme de bifurcation un point de rebroussement qui dans ce contexte s'appelle aussi une fronce.  
 point de rebroussement, pour désigner un type particulier de point singulier sur une courbe, où celle-ci possède une seule demi-tangente en ce point. L'exemple classique est celui du point (0, 0) sur la courbe 
 pointe, lorsqu'il s'agit d'un sommet situé sur l'axe réel du polygone fondamental pour l'action de certains  groupes de transformations, par exemple le groupe modulaire, sur le demi-plan de Poincaré.
 l'expression  est traduite par forme parabolique (parfois cuspidale)

Voir aussi 
 CUSP est également le sigle du Centre universitaire des Saints-Pères, un des sites de l'université Paris Descartes